

Населені пункти та їхні частини
 Пшивори — село в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пшивори — село в гміні Тарнув-Опольський Опольського повіту Опольського воєводства
 Пшивори — частина села Дурди в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пшивори — лісова осада в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки